Abas I de Kars és a vegades esmentat com Abas II de Kars quan es comptabilitza l'ancestre Abas I d'Armènia com a primer sobirà
 Gagik Abas de Kars és anomenat també Gagik Abas II de Kars o Abas II de Kars